De Vrouwen Beloftencompetitie, ook wel Beloften Eredivisie is een Nederlandse voetbalcompetitie voor vrouwenvoetbal voor speelsters tot 19 jaar, die sinds seizoen 2018/19 bestaat. Daarvoor speelden deze meiden in de Topklasse.   In deze competitie spelen de beloften-elftallen van de Eredivisieclubs, en enkele aankomende beloftenelftallen van clubs die nog niet in de Vrouwen Eredivisie uitkomen. 

De competitie startte in 2018 met zeven teams, in seizoen 2020/21 waren het er al tien. 

Het doel van de competitie is talentontwikkeling, meer dan competitie. Hierdoor zijn er afwijkende regels, en mag er zonder beperking gewisseld worden. Ook mogen er drie speelsters ouder dan 19 jaar op het wedstrijdformulier opgesteld worden, hiermee kunnen speelsters die uitkomen in de Vrouwen Eredivisie, maar daar te weinig speelminuten maken, in de Beloften Eredivisie spelen, en zo hun ervaring overdragen op de jongere talenten.

Teams
ADO Den Haag
Ajax
vv Alkmaar
Excelsior (sinds 2020/21)
Feyenoord
Fortuna Sittard (sinds 2022/23)
sc Heerenveen
PEC Zwolle
PSV
Sparta Rotterdam (sinds 2021/22)
Telstar (sinds 2020/21) 
FC Twente

Vrouwenvoetbal
Nederlandse voetbalcompetitie